Злокачественные новообразования лёгкого — злокачественные опухоли лёгкого, к которым относятся:

 карциномы лёгкого
 саркомы лёгкого
 Метастатические опухоли лёгкого